Rumm ist der Nachname folgender Personen:

 August Rumm (1888–1950), deutscher Maler

Rumm ist außerdem die deutsche Bezeichnung für das estnische Dorf Rummu